Clermont-Tonnerre es un apellido que puede referirse a:

 Aimé Marie Gaspard de Clermont-Tonnerre (1779–1865), general y ministro francés.
 Anne-Antoine-Jules de Clermont-Tonnerre (1749-1830), Cardenal de la Iglesia católica.
 Antoine-Benoît de Clermont-Tonnerre (1642-1678), clérigo y obispo católico francés.
 Stanislas de Clermont-Tonnerre (1747–1792), político francés.
 Hermine de Clermont-Tonnerre (1966-2020), actriz y escritora francesa.
 Adélaïde de Clermont-Tonnerre (1976-), periodista y novelista francesa.
 Laure de Clermont-Tonnerre (1983-), actriz, directora y guionista francesa.

Véase también:

 Casa de Clermont-Tonnerre
 Ducado de Clermont-Tonnerre